Turin-Halbmarathon bezeichnet

 Turin Half Marathon, Halbmarathon seit 2000, findet derzeit im Herbst statt
 La Mezza di Torino, Halbmarathon seit 2016, findet derzeit im Frühjahr statt